Ismo Lius (1965), een Fins voetballer
 Ismo Vorstermans (1989), een Nederlands voetballer
 Ismo (rapper), artiestennaam van Ismail Houllich (1990), een Nederlands rapper